Пьерлуиджи Конти (), известный как Эл Кливер (; 16 июля 1951, Александрия, Египет) — итальянский , известный своими ролями в фильмах ужасов и эксплуатации, особенно режиссёров Лусио Фульчи и Хесуса Франко.

Карьера 
Кливер в 16 лет начал сниматься в рекламных роликах. Позже в 22 года он попал в «мир итальянского кино». Самым первым фильмом, где Кливер принял участие, это «Le 10 meraviglie dell’amore» (1969). В качестве сценического псевдонима (в те времена это было популярно) он выбрал Эл Кливер (Al Cliver).

Также Кливер снимался в приключенческих, эротических и криминальных фильмах. Больше всего Кливер запомнился в фильмах ужасов и эксплуатации, таких как «Зомби 2», «Черный кот», «Седьмые врата ада», «Демония» (фильмы Лусио Фульчи), «Белая богиня каннибалов» и «Сексуальный каннибал» (фильмы Хесуса Франко).

Личная жизнь 
Кливер родился в Александрии, Египет. С 1975 по 1978 Кливер состоял в отношениях с французской актрисой Анни Белль, а также снимался вместе с ней фильмах, такие как «Forever Emmanuelle», «Blue Belle», «Velluto Nero» и «Un Giorno alla fine di Ottobre».

В августе 2008 года у Кливера обнаружили рак гортани. После операции он говорил напряжённым шёпотом.

Сейчас Кливер живёт на Бали и является владельцем и менеджером вилл для отдыха.

В 2018 году были опубликованы мемуары Кливера.

Фильмография

Примечания 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами